Маврицио Савойски (, * 10 януари 1593 в Торино, † 4 октомври 1627 в Торино) е италиански кардинал.

Той е четвъртият син на херцог Карл Емануил I Савойски (1562–1630) и съпругата му инфанта Каталина-Микаела Испанска (1567-1597). По-големият му брат Виктор Амадей I (1587-1637) е 11-ият херцог на Савоя.

На 14 години през 1607 г. папа Павел V го номинира за кардинал и епископ на Верчели. Той не получава църковно ръкополагане и получава разрешението (dispens) да започне светски живот, ако е необходимо за династията. Той е абат на Олпс от 1618 до 1642 г. и от 4 юни 1627 г. абат на Абондансе. Той събира голяма колекция от произведения на изкуството.

Вдовицата на брат му Кристин Мари Бурбон-Френска го задължава да напусне службата си като кардинал и да се ожени през септември 1642 г. за нейната 14-годишна дъщеря Лудовика Кристина Савойска (1629, † 1692). Те отиват да живеят в Ница, където той е щатхалтер. Бракът е бездетен. Маврицио умира от удар на 3 октомври 1657 г. в Торино и оставя на вдовицата си големи финансови задължения

Източници 

 Tobias Mörschel: Blaues Blut, roter Hut. Fürstkardinal Maurizio di Savoia. Arne Karsten: Die Jagd nach dem roten Hut. Kardinalskarrieren im barocken Rom. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, ISBN 3-525-36277-3.
 Matthias Oberli: „Magnificentia Principis“. Das Mäzenatentum des Prinzen und Kardinals Maurizio von Savoyen (1593-1657). VDG, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaft, Weimar 1999, ISBN 3-89739-038-8.
 Moritz von Savoyen, Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church, online fiu.edu, Website der Florida International University
 Osborne, Toby. Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy: Political Culture and the Thirty Years' War. Cambridge University Press. 2007. 236.
 Marek, Miroslav. Savoy 3, genealogy.euweb.cz

Кардинали
Римокатолически епископи от 17 век
Епископи в Италия
Савойска династия
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже